Первый дивизион 1927/1928 — 28-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 25 сентября 1927 года и закончился 1 июля 1928 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1927/1928
Бельгия
Бельгия
1927 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1928 году